Cacciano ima više značenja:
 Cacciano, Ancona
 Cacciano, Biella
 Cacciano, Perugia